Watkinson ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Watkinson (* 1991), neuseeländische Triathletin
 Annah Watkinson (* 1981), südafrikanische Triathletin
 Billy Watkinson (1922–2001), englischer Fußballspieler
 Deirdre Watkinson (* 1941), britische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Gerd Watkinson (1918–2011), deutscher Komponist
 Gordon Watkinson (* 1964), US-amerikanischer Künstler
 Harold Watkinson, 1. Viscount Watkinson (1910–1995), britischer Politiker der Conservative Party
 Lee Watkinson (* 1966), US-amerikanischer Pokerspieler
 Murray Watkinson (1939–2004), neuseeländischer Ruderer

Siehe auch:
 Watkinson Dingbat, Ultraleichtflugzeug, das 1938 in einem Exemplar von Taylor-Watkinson in Großbritannien hergestellt wurde